Marcoen ist der Familienname von:

 Alain Marcoen (* vor 1976), belgischer Kameramann
 Nick Marcoen, belgischer Badmintonspieler